(pouvant se traduire de l'anglais par « à l'intérieur ») peut faire référence à :.

Jeu vidéo 

 , jeu vidéo développé par Playdead édité en 2016.

Téléfilm 

 , téléfilm américain d'Arthur Penn diffusé en 1996.

Cinéma 

 , titre original dÀ l'intérieur, film français d'Alexandre Bustillo et Julien Maury sorti en 2007 ;
 , film américain de Phedon Papamichael sorti en 2008 ;
 , film américain de D. J. Caruso sorti en 2011 ;
 , film hispano-colombien d'Andrés Baiz sorti au cinéma en 2011 ;
 , film américain de Daryn Tufts sorti en 2013 ;
 , titre anglais d, film serbe de Mirko Abrlić et Jelena Marković sorti en 2015.
 Inside, film américain de Miguel Ángel Vivas et remake du film d'horreur À l'intérieur de Alexandre Bustillo et Julien Maury
 Inside, film américain de Vasilis Katsoupis à paraître en salle le 10 mars 2023.

Musique

Chanson 

 , chanson de Monica présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Ronnie Milsap présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Stiltskin présente sur l'album The Mind's Eye sorti le .

Album 

 , album de Bill Morrissey sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d'Eloy sorti en  ;
 , album de David Sanborn sorti le  ;
 , album de Matthew Sweet sorti en  ;
 , album d' sorti en  ;
 , album de Paul Horn sorti en  ;
 , album de Presence sorti en  ;
 , album de Ronnie Milsap sorti en  ;
 , album de  sorti en .

Voir aussi 

 
 
 The Insider

Homonymie de titre